Rywalizacja w judo na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w kategorii poniżej 55 kg toczyła się w dniu 21 sierpnia 2010. Do zawodów przystąpiło 9 zawodników, nie było wśród nich reprezentanta Polski.

Drabinka turniejowa

Repasaże

Pojedynki o 3. miejsce 
Do pojedynków o trzecie miejsce przystąpili zwycięzcy repasaży i przegrani półfinałów.

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010